Christian Danckwerth ist der Name von

* Christian Danckwerth (Uhrmacher), Königlich Hannoverscher Hofuhrmacher; siehe C. Danckwerth & Sohn
 Christian Gothofried Danckwerth († 1687), deutscher Mediziner und Physikus

Siehe auch
 Johann Christian von Danckwerth (1718–1791), geadelter Königlich-schwedischer Intendant in Bremen und Hannoversch-kurfürstlicher Oberamtmann